Ferenc Deák kan syfta på bland andra:

* Ferenc Deák (1803–1876), ungersk politiker
 Ferenc Deák (1922–1998), ungersk fotbollsspelare